San Pancrazio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Pancrazio Salentino, kommun, Apulien, Provincia di Brindisi, 
 San Pancrazio (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 
 San Pancrazio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna), 
 San Pancrazio (ort i Italien, Toscana, Province of Florence), 
 San Pancrazio (ort i Italien, Toscana, Province of Arezzo), 
 San Pancrazio, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 San Pancrazio (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Varese, 
 San Pancrazio (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna),

Kyrkor 
 San Pancrazio, Rom

Robotskapade Italienförgreningar